D22 peut faire référence à :
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
 Nævus à mélanocytes, d'après la classification internationale des maladies ;
 Renault D22, un tracteur agricole du constructeur Renault Agriculture ;
 Route départementale 22, dans les Hautes-Pyrénées.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres